Seno de Reloncaví – zatoka w Chile
 Reloncaví – fiord w Chile